Julia Grant (first lady) (1828-1902), een Amerikaanse first lady (1869-1877), naast Ulysses S. Grant
 Julia Grant (transgenderactivist) (1954-2019), een Britse transgenderactiviste
 Julia Grant (politicus), een Australische politicus